O Campeonato Carioca de Basquete de 2014 é uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2014
Basquetebol de 2014 no Brasil